Kő-hegyi-átjáró néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kő-hegyi-átjáró, a Budaörsön található egyik barlang.
 Kő-hegyi-átjáró, a Pomázon található egyik barlang.
 Kő-hegyi-átjáró, a Szentbékkállán található egyik barlang.